Kehlbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Orte:
 Kehlbach (Rheinland-Pfalz), Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Kehlbach (Steinbach am Wald), Ortsteil der Gemeinde Steinbach am Wald, Landkreis Kronach, Bayern
 Kehlbach (Gemeinde Saalfelden), Ortschaft der Stadtgemeinde Saalfelden, Bezirk Zell am See, Salzburg

Fließgewässer:
 Kehlbach (Alf), linker Zufluss der Alf bei Steinigen, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Kehlbach (Andelsbach), linker Zufluss des Andelsbachs vor Krauchenwies, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Kehlbach (Fils), linker Zufluss der Fils auf der Gemeindegrenze von Hochdorf zu Wernau, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Kehlbach (Krummbach), linker Zufluss des Krummbachs (zum Hüttenwerkskanal, zum Kocher) bei Bronnen, Gemeinde Neuler, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Kehlbach (Piepenbach), rechter Zufluss des Piepenbachs (zur Angel) bei Alverskirchen, Gemeinde Everswinkel, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Kehlbach (Salzach), rechter Zufluss der Salzach in Elsbethen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg
 Kehlbach (Schmutter), linker Zufluss zu einem Teilungsarm der Schmutter unterhalb von Hausen, Markt Diedorf, Landkreis Augsburg, Bayern

Siehe auch:
 Kehlenbach
 Kehlgraben
 Kellbach